Foudre (pol. błyskawica) – nazwa noszona przez francuskie okręty wojenne, m.in.:
 Foudre – krążownik - transportowiec torpedowców, potem transportowiec wodnosamolotów, z końca XIX w. i I wojny św.
 Foudre (A646) – okręt desantowy-dok z okresu powojennego, ex. brytyjski HMS Oceanway (F143)
 Foudre (L9011) – współczesny okręt desantowy-dok typu Foudre